Tarnivci (gemeente) - gemeente in Oekraïne
 Tarnivci (plaats) - plaats in Oekraïne, in bovenstaande gemeente